Franciaország
Salettes, település Drôme megyében
Salettes, település Haute-Loire megyében